Арес в комиксах:
 Арес — олимпийский бог войны в вымышленной вселенной, созданной издательством Marvel Comics.
 Арес — суперзлодей комиксов DC Comics, один из врагов Чудо-женщины.

См. также 
 Арес (значения)